Carmenta ist:

 Carmenta, eine römische Göttin der Geburt und der Weissagung
 Carmenta (Gattung), eine Gattung der Glasflügler
 Carmenta (Software), eine GIS-Software